Гастон Гаудіо був чемпіоном попереднього року, але програв у четвертому колі Давидові Ферреру.

У фіналі Рафаель Надаль переміг Маріано Пуерту з рахунком 6–7(6–8), 6–3, 6–1, 7–5. Це був перший для нього чемпіонат Франції, а також перший фінал турнірів Великого шолома. Для його суперника Маріано Пуерти цей фінал став першим і останнім на турнірах Великого шолома. Це був початок безпрецедентних дев'яти перемог Надаля на цьому турнірі. Також тут вперше взяв участь майбутній триразовий чемпіон турнірів Великого шолома Стен Вавринка. Чемпіон 1999 року Андре Агассі з'явився на відкритому чемпіонаті Франції востаннє. В першому колі він поступився Яркко Ніємінену в п'яти сетах.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2005 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу